Ferreiro puede referirse a:

 Ferreiro (apellido), apellido hispanoportugués.
 Ferreiró (apellido), apellido hispanoportugués.
 Ferreiró (Vila do Conde), freguesia portuguesa del municipio de Vila do Conde, en el distrito de Oporto.